Eusphalerum — род жесткокрылых семейства стафилинид.

Виды 
Некоторые виды рода:

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu — rod květožil Eusphalerum Kraatz, 1857

Примечания 

Omaliinae
Роды жесткокрылых